Merknaam
Bertoni (motorfiets), merk van motorfietsen

Personen met de achternaam Bertoni
Ferdinando Bertoni, Italiaans componist
Flaminio Bertoni, Italiaans automobielontwerper, beeldhouwer en architect
Remo Bertoni, Italiaans wielrenner
Wander Bertoni, Oostenrijks beeldhouwer